Пилас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 45.94 км². Население 13509 человек (на 2010 год). Расстояние 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Pilas 
 Pilas
 Hermandad de Belén. 

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи